Anspruch steht für:

 Anspruch (Recht), das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen
 Streitgegenstand, der prozessuale Anspruch, den eine Partei auf der Grundlage eines bestimmten Lebenssachverhaltes in einem gerichtlichen Verfahren geltend macht
 Anforderung (Heuristik), Kriterium zur Erfüllung einer Zielsetzung, das entweder Personen oder Sachen oder Vorgängen zu erfüllen vorgegeben wird

Im übertragenen Sinn steht der Begriff für:

 Niveau oder Qualität

Siehe auch: